Le Bordeaux  (BIC) est une plateforme d’imagerie cellulaire se trouvant dans l’agglomération bordelaise et appartenant au centre de génomique fonctionnelle de Bordeaux.
Le BIC propose un accès aux techniques les plus avancées de microscopie telles que la vidéo-microscopie, la microscopie confocale (balayage laser et spinning-disk), la microscopie à super-résolution, la microscopie multiphotonique, ainsi que la microscopie électronique en transmission et à balayage.

Historique 
Ce centre de microscopie a été créé en septembre 2009 à la suite de la fusion du pôle d’imagerie photonique (ex Plateforme d’Imagerie Cellulaire de l’Institut des Neurosciences - PICIN), du pôle d’imagerie électronique (ex Plateforme de microscopie électronique - SERCOMI) et du pôle d’imagerie du végétal (ex Plateau Technique Imagerie/Cytologie - PTIC). L’inauguration officielle de la structure a eu lieu le 20 mai 2010.
Le BIC a été labellisée officiellement par le CNRS (UMR 3420, l'INSERM (US004) et l'Université Bordeaux Segalen le  janvier 2011.

Missions 

Les missions de la plateforme sont la formation des chercheurs, ingénieurs et étudiants sur les équipements afin qu’ils y soient autonomes, la prise en charge de prestations, la maintenance de ces équipements, la recherche et développement et le partenariat industriel afin de mettre en place de nouvelles techniques d’imagerie.

Le BIC propose ses services à l’ensemble de la communauté scientifique bordelaise, mais aussi régionale, nationale et internationale, qu’ils viennent de la biologie mais également de la physique ou de la chimie. Le BIC propose soit de prendre en charge l’ensemble du projet de la préparation des échantillons à l’analyse des résultats, soit de former les utilisateurs sur les systèmes proposés afin qu’ils soient autonomes sur ceux-ci.

Équipements 
La plateforme possède également un parc de 20 équipements haut de gamme de microscopie photonique à haute résolution comme la vidéomicroscopie FRAP, du FRET - FLIM pour les mesures d’interactions moléculaires, mais aussi de la super-résolution avec des techniques récentes comme la microscopie STED et la microscopie PALM.
De nombreux équipements pour la préparations des échantillons pour la microscopie sont également proposés avec un ensemble d’équipements tels que l’ultra-microtome et la congélation à haute pression (HPF pour High Pressure Freezing).

Labels 
 Le BIC est labellisé au niveau national Infrastructure en Biologie Santé et Agronomie (IBiSA).
 Il a également été sélectionné comme site pilote dans le cadre du projet européen EuroBioImaging et participe au projet français FranceBioImaging.
 Depuis le  janvier 2011, le BIC est devenu l’Unité Mixte de Service 3420 (UMS 3420) Université Bordeaux Segalen – CNRS, US4 INSERM, INRA.

Personnels 
Cette structure, dirigée par Daniel Choquet, également directeur de l’Institut Interdisciplinaire en Neurosciences (IINS), est composée d’une vingtaine de personnes, ingénieurs, techniciens et administratifs.
L'ensemble des personnels s'occupent de la formation des utilisateurs, de la gestion de l’ensemble de la structure qui accueille plus de 200 utilisateurs.

Formations 
La plateforme organise avec l’aide de l’INSERM et du CNRS plusieurs formations annuelles ouvertes aux scientifiques régionaux et/ou nationaux. Ainsi, chaque année, se déroulent plus de 10 formations en microscopie photonique, microscopie électronique et analyse d’images sur différents logiciels.

Localisation 
Le BIC est composé de trois pôles, qui sont distincts géographiquement.

 Le pôle d'imagerie photonique se trouve à l'Institut Magendie, zone Careire de l'Université Bordeaux Segalen.
 Le pôle d'imagerie électronique se trouve dans le bâtiment 1A, zone nord de l'Université Bordeaux Segalen.
 Le pôle d'imagerie du végétal se trouve dans le bâtiment IBVM du campus INRA de Villenave d'Ornon.

Voir aussi

Liens externes 
 Site internet du Bordeaux Imaging Center
 Site internet du Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux
 Site internet de l'Institut Interdisciplinaire pour les Neurosciences (IINS)
 Site internet du GIS IBiSA

Microscopie
Imagerie cellulaire

it:Wikipedia:Modello di voce